Glendora désigne plusieurs villes des États-Unis :

 Glendora en Californie.
 Glendora dans le Mississippi.
 Glendora dans le New Jersey.

 Glendora est également le titre d'une chanson enregistrée par Perry Como en 1956.

Homonymie de toponyme